Straż Graniczna (1918–1919)
 Straż Graniczna (1922–1923)
 Straż Graniczna (1928–1939)